Goldener Sonntag steht für:
 Trinitatis, christlicher Feiertag, auch Dreifaltigkeitsfest genannt
 Goldener Sonntag (Leichtathletik), Tag, an dem die westdeutschen Leichtathleten bei den Olympischen Spielen 1972 drei Goldmedaillen gewannen
 Einkaufssonntag, ein in Österreich bis in die 1960er Jahre verkaufsoffener Sonntag am vierten Advent
 Als „Goldener Sonntag“ wird in Deutschland der letzte Adventssonntag nach dem Kupfernen Sonntag und dem Silbernen Sonntag bezeichnet, da er den „Geschäften erfahrungsgemäß den größten Umsatz in der Weihnachtszeit bringt“.
 Der „Goldene Sonntag“ hieß früher jeder Sonntag nach einem Quatember; er galt als „besonders glücklich. Kinder, die an solchem Sonntag geboren sind, sollten die den »Sonntagskindern« zugeschriebenen Fähigkeiten in erhöhtem Maßstabe besitzen“.
 Goldener Sonntag – Eine Familiengeschichte mit Musik, deutsche Fernsehserie (1976–1978)

Einzelnachweise 

Sonntag